est la formule brute de plusieurs isomères.

 alanine, numéro CAS 
 bêta-alanine ou acide 3-aminopropanoïque, numéro CAS 
 sarcosine, numéro CAS 
 nitrite d'isopropyle, numéro CAS 
 2-nitropropane, numéro CAS